

Cinema 
 After Hours – cortometraggio del 1984 diretto da Jane Campion
 Fuori orario (After Hours) – film del 1985 diretto da Martin Scorsese

Musica 
 Afterhours – gruppo musicale italiano
 After Hours – album di Sarah Vaughan del 1961
 After Hours – album di Hank Crawford del 1966
 After Hours – traccia dell'album The Velvet Underground dei Velvet Underground del 1969
 After Hours – album di Gary Moore del 1992
 After Hours – album di George Duke del 1998
 After Hours – album di Linda Perry del 1999
 After Hours – album di George Benson del 2002
 After Hours – album dei We Are Scientists del 2008
 After Hours – album di The Weeknd del 2020
 After Hours – EP di The Weeknd del 2020
 After Hours – brano musicale di The Weeknd del 2020

Pagine correlate 
 Fuori orario (disambigua)